

Patronyme

 Laurent Bonnevay, (1870-1957), avocat et homme politique français.
 Jacky Bonnevay, (1961- ), est un joueur et entraîneur de football.

Autres
 Boulevard Laurent-Bonnevay, importante voie routière qui fut l'amorce du boulevard périphérique de Lyon.

Homonymie